Fennia, ett latinskt namn för Finland, kan syfta på:

 M/S Fennia – en bil- och passagerfärja byggd 1966 för Silja Line
 1453 Fennia – en asteroid upptäckt av Yrjö Väisälä i Åbo